Wesener ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Wesener (* 1975), deutscher Politiker (Grüne)
 Eduard Wesener (1909–1952), deutscher Schauspieler
 Felix Wesener (1855–1930), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Georg Wesener (1876–1939), deutscher Major, Politiker und Leiter des Schießplatzes der Friedrich Krupp AG in Meppen
 Gunter Wesener (* 1932), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Hans Wesener (1858–1934), Präsident der Reichsbahndirektion Hannover
 Wolffgang Wesener (1494–1557), Schultheiß in Halle an der Saale

Siehe auch:
 Wesner